Zánik může být:

dějiny
 Zánik Rakousko-Uherska
 Zánik Československa

záhadná událost
 Zánik Ďatlovovy výpravy

právo
 Zánik trestnosti

literatura
 Zánik domu Usherů – povídka Edgara Allana Poea z roku 1839
 Zánik samoty Berhof – kniha Vladimíra Körnera z roku 1973
 Zánik Empire Falls – román amerického spisovatele Richarda Russoa roku 2001

filmy
 O-bi, O-ba: Zánik civilizace – katastrofický sci-fi film režiséra Piotra Szulkina z roku 1985
 Resident Evil: Zánik – akční hororový film z roku 2007
 Jurský svět: Zánik říše – americký sci-fi film z roku 2018

Související články 
 Zničení – rozcestník